Miejscowości w Polsce:
 Koślinka – osiedle na obszarze miejskim Tucholi
 Koślinka – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Tuchola
 Koślinka – osada w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk 
 Koślinka – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Sztum